Contea di Buchanan o Buchanan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Buchanan (Iowa)
 Contea di Buchanan (Missouri)
 Contea di Buchanan (Virginia)